Wonder Lake ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Wonder Lake (Alaska), See in Alaska
 Wonder Lake (Illinois), Ort in Illinois
 Wonder Lake State Park, State Park in New York